Язык шина (, , деванагари: षीना) — язык одноимённого народа, проживающего в Индии и Пакистане (в регионе Кашмир, преимущественно на Пакистанской территории Кашмира Гилгит-Балтистан и в округе Кохистан; провинция Хайбер-Пахтунхва). Относится к дардской группе индоевропейской языковой семьи. Письменность на основе арабского алфавита, а иногда используется письменность деванагари.

Письменность 
Алфавит шина на арабской основе:

Фонология

Гласные

Согласные

Диалекты 
Среди диалектов шина выделяются два основных, брокскат и кохистани. На брокскате говорит около 40 % населения Гилгит-Балтистана. Кохистан распространён в Индском Кохистане (округ Кохистан в восточной части провинции Хайбер-Пахтунхва), где им в 1981 году пользовались около 40 % населения.

Носители языка 
Точных данных о количестве носителей языка на 2010-е годы нет. По данным справочника Ethnologue в Пакистане по проживало около 200 000 человек, говоривших на диалекте кохистани (перепись 1981 года) и 371 400 говоривших на других диалектах, преимущественно на брокскат (перепись 1998 года).

Примечания

Литература 
 Calvin R. Rensch, Sandra J. Decker, Daniel G. Hallberg. (1992). Languages of Kohistan (Sociolinguistic Survey of Northern Pakistan, 1). National Institute of Pakistani Studies, 263 pp. ISBN 969-8023-11-9.
 Backstrom, Peter C. (1992). Languages of Northern Areas (Sociolinguistic Survey of Northern Pakistan, 2). 417 pp. ISBN 969-8023-12-7.
 Almuth Degener. (2007). Shina-Texte aus Gilgit (Nord-Pakistan): Sprichwörter und Materialien zum Volksglauben, gesammelt von Mohammad Amin Zia . Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. Contains a Shina grammar, German-Shina and Shina-German dictionaries, and over 700 Shina proverbs and short texts. Muhammad Amin Zia is a writer, poet and linguistic researcher from Gilgit-Baltistan.
 Muhammad Amin Zia. (1986). Shina Grammar. First Shina grammar to be written in Shina.
 Muhammad Amin Zia. Shina Lughat (Shina Dictionary). First available Shina dictionary, containing 15000 words plus material on the phonetics of Shina.
 Muhammad Amin Zia. Bayaak (Meeting Place) Shina Radio Features, translation and inter linear explanation in English by Prof. Dr. Georg Buddruss and Almuth Degener. Published in Germany

Ссылки 

 1992 Sociolinguistic Survey of Shina 

Языки Индии
Языки Пакистана
Дардские языки